Overheidsmanager van het jaar (België)
Overheidsmanager van het jaar (Nederland)